Stripped poate avea mai multe sensuri:

Stripped este un single Depeche Mode din 1996.
Stripped, un album hard rock/heavy metal din 1992 al formației Pretty Maids.
Stripped, un album rock and roll din 1995 al formației Rolling Stones.
Stripped, un album al Christinei Aguilera lansat în 2002.
Stripped, film